Даян Кийтън () е американска филмова актриса, режисьор и продуцент.

Биография 

Родена е на 5 януари, 1946 г. Започва своята кариера на сцената като прави своя екранен дебют през 1970 г. Първата ѝ значима роля е във филма Кръстникът (The Godfather) (1972), в който играе Кей Адамс, втората съпруга на Майкъл Корлеоне. Обаче филмите, с които актрисата става наистина популярна, са тези с режисьора и актьора Уди Алън. Първият от тях е Изсвири го още веднъж, Сам (1972), а следващите два – Поспаланко (1973) и Любов и смърт (1975) я превръщат в комична актриса. С четвъртия си филм за Алън – Ани Хол (Annie Hall) (1977) – Кийтън печели наградата на филмовата академия на САЩ за най-добра актриса.

Някои от популярните най-нови филми на актрисата са Бащата на булката (Father of the Bride) (1991), Клуб „Първа съпруга“ (The First Wives Club) (1996) и Невъзможно твой (Something's Gotta Give) (2003).

Филмография 

 Като режисьор
 1991 – „Wildflower“ (телевизионен филм)
 1995 – „Кутия за спомени“ (Unstrung Heroes)
 2000 – „Развален телефон“ (Hanging Up)

Книги 
 Then Again, New York: Random House, 2011, ISBN 978-1-4000-6878-4
 Let's Just Say It Wasn't Pretty, New York: Random House, 2014, ISBN 978-0-8129-9426-1
 Brother & Sister, New York: Random House, 2020 

 Като фотограф
 Reservations, New York: Knopf, 1980, ISBN 0-394-50842-4
 Saved, New York: Rizzoli, 2022,

Източници

Външни препратки 
  Даян Кийтън  Официален фен-сайт
  Даян Кийтън  Неофициален фен-сайт
 
 

Американски актриси
Американски комици
Американски озвучаващи актриси
Американски мемоаристи
Носители на Златен глобус
Носителки на награда BAFTA за най-добра актриса
Носители на „Оскар“
Американски агностици
Родени в Санта Ана (Калифорния)